Иван Иванович Степанов
 Степанов, Иван Иванович (1902—1965) — советский генерал-майор.
 Степанов, Иван Иванович (1872—1931) — русский контр-адмирал.